Натка — топоним в Тулунском районе Иркутской области России:
 Натка (деревня);
 Натка (река).